Runaway steht für:

 Runaway: A Road Adventure, Computerspiel aus dem Jahr 2002
 Thermal Runaway, siehe Thermisches Durchgehen, eine chemische Reaktion
 Runaway Diesel, ein durch technischen Defekt ausgelöster unkontrollierter Vollgasbetriebszustand des Dieselmotors, der zum Motorschaden führt, siehe Durchgehender Dieselmotor

Lieder: 
 Runaway (Bon-Jovi-Lied) von Bon Jovi (1982)
 Runaway (Del-Shannon-Lied) von Del Shannon (1960)

Filme:
 Runaway – Spinnen des Todes, ein Science-Fiction-Film von 1984

Serien:
 Runaway (Fernsehserie), türkische Fernsehserie
 Runaway (Fernsehserie, 2006), US-amerikanische Fernsehserie

Literatur:
 Originaltitel einer Kurzgeschichte von Alice Munro, siehe Ausreißer (Kurzgeschichte)
 Originaltitel einer Kurzgeschichtensammlung von Alice Munro, siehe Tricks (Alice Munro)

Siehe auch:

 Runaway-Breakdown, ein elektrophysikalischer Effekt
 Runaway Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Runaway Island, Insel vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Runaway-Sterne, schnelle Sterne
 Runaway Girl, US-Spielfilm aus dem Jahr 2011
 Runaway Jane – Allein gegen alle, US-Spielfilm aus dem Jahr 2001
 Runaway Train (Begriffsklärung)